Rupture de contrat est le terme de common law pour qualifier l'inexécution contractuelle. 
Rupture de contrat  est un roman policier américain de Harlan Coben publié en 1995.